ПИФ — аббревиатура от Паевой инвестиционный фонд.
 Пиф — рисованная серия о приключениях пса Пифа (Франция).
 «Пиф» — журнал комиксов, получивший своё название по имени вышеуказанного персонажа.
 Пиф — советский мини-синтезатор.

См. также 
 .pif () — ярлык запуска DOS программ в многозадачной ОС.
 PIFF — Международный кинофестиваль в Пусане